Марко Борсато (Marco Borsato) родился 21 Декабря 1966 года — нидерландский певец. Он начал карьеру певца на итальянском языке, а с 1994 года стал петь на нидерландском языке. Был женат на актрисе и телеведущей Леонтине Рёйтерс (Leontine Ruiters). У них трое детей — Лука (1998), Сенна (2001) и Джейда (2002).

Биография 
Марко родился в госпитале Вильхельмина (Wilhelmina Hospital) в нидерландском городе Алкмар, родители: Роберто Борсато (Roberto Borsato) и Мэри де Граф (Mary de Graaf). У него есть брат Армандо (Armando) и сестра Сильвана (Sylvana). Вскоре семья переехала в Италию, где отец открыл собственный ресторан в провинции Гарда. Значительную часть своей жизни Марко провёл в Италии, он бегло говорит по-итальянски.

Как певец Марко дебютировал 7 апреля 1990 года, одержав победу на нидерландской программе Soundmixshow со своей версией песни At This Moment 1981 года Билли Вера. Марко заключил контракт с компанией Polydor и под этим лейблом с 1990 по 1992 год выпустил три альбома: "Emozioni", "Sento" и "Giorno per giorno".

Первые три альбома Марко вышли на итальянском языке. Ещё большую популярность он получил, выпустив альбом на нидерландском языке, а сингл "Dromen Zijn Bedrog" занял первое место в нидерландских чартах.

Многие песни, исполняемые Марко Борсато, являются перепевкой или адаптацией известных песен популярных итальянских исполнителей, таких как Рикардо Фольи, Джорджия, Рикардо Коччанте, Клаудио Балиони, Марко Масини and Дзуккеро). Например, большой успех имела адаптация песни Маргарита (Margherita) Рикардо Коччанте (Riccardo Cocciante).

В 2006 году Марко Борсато вошёл в список 500 самых богатых нидерландцев журнала Quote. На тот момент его состояние оценивалось в 27 миллионов евро и он был самым богатым певцом в Нидерландах.

Однако 23 сентября 2009 года компания The Entertainment Group, в которой Марко Борсато был совладельцем, обанкротилась. Певец потерял большую часть состояния, заработанного в прошлые годы на продажах дисков и живых выступлениях. На 2007 год состояние Марко оценивалось всего в 2 миллиона евро.

Другие сферы деятельности 
Марко Борсато является Послом доброй воли от нидерландского отделения международной неправительственной организации (НПО) "Дети Войны" ("War Child"), которая помогает детям, пострадавшим в зонах боевых действий.

Награды и звания

Звания 
 2004: награждён Орденом Королевства Нидерландов "Order of Orange-Nassau", за вклад в развитие нидерландской музыки и благотворительную деятельность в нидерландском отделении НПО Дети Войны (War Child Netherlands).

Награды 
 1996 - 2006: Получил премию TMF Award 11 раз как Лучший нидерландский певец
 1997: Edison Award, в двух номинациях (Лучший Певец, Лучший Сингл Года)
 1999: Golden Harp (вместе с John Ewbank)
 2000: Hitkrant Award, за песню Binnen ("Inside")
 2000: Honorary Award за Лучший Альбом (Luid en duidelijk ("Loud and Clear")) и как Лучший Певец
 2001: Edison Award (Лучший Певец)

Дискография

Альбомы 

 Примечание: С января 2006 года Музыкальная Ассоциация Нидерландов изменила критерии получения статусов Gold и Platinum. С 2006 года категория Platinum присваивается альбому, проданному в количестве 70 000 экземпляров (ранее было 80 000).

Синглы

Ссылки 
 Borsato.nl Официальный сайт (для ПК) 
 Borsato.mobi Официальный сайт (для мобильных устройств) 
 Borsatoweblog.nl Официальный блог 
 War Child Netherlands website Дети Войны (Нидерланды)
 War Child International website Дети Войны (международный)

Наставники телешоу «The Voice»